Feni steht für:

 Feni (Stadt), Stadt in Bangladesch
 Feni (Distrikt), die zugehörige Verwaltungseinheit
 Feni (Fluss), ein durch Bangladesch und Indien fließender Fluss
 Feni (Spirituose), alkoholisches Getränk aus dem indischen Distrikt Goa
 Feni-Inseln, eine zu Papua-Neuguinea gehörige Inselgruppe

Feni ist der Familienname folgender Personen:
 Dumile Feni (1942–1991), südafrikanischer Künstler
 Gagame Feni (* 1992), salomonischer Fußballspieler

Siehe auch:
 Fenni